Miejscowości w USA:
 Sand Ridge – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
Gminy w USA:
 Sand Ridge (ang. Sand Ridge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson